Вот солдаты идут:
 «Вот солдаты идут» — песня композитора Кирилла Молчанова на стихи Михаила Львовского, созданная в 1947 году.
 «Вот солдаты идут» — картина художника Юрия Непринцева, написанная в 1970 году.